Onderdistrict in Indonesië
 Babalan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Babalan (Gabus), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Babalan (Wedung), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Babalan (Batuan), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java